V3 bezeichnet
 die Kanone V3
 den IATA-Code der rumänischen Fluggesellschaft Carpatair
 das Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Belize, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 die Motorola-Mobiltelefonserie V3, siehe Motorola RAZR #V3
 das chinesische SUV Brilliance V3
 den Triebwagen V3 der Hamburger Straßenbahn
 die Diesellokomotiven der Baureihe SJ V3
 den unterirdischen V3-Bunker von Mimoyecques, siehe Mimoyecques (V3-Bunker)
 das Manga Duel Masters Victory V3
 den Graphikchip Volari V3, siehe XGI Volari #Volari V3
 die Betriebsvorschrift V3 der Österreichischen Bundesbahnen
 eine EKG-Ableitung
 den Fahrradverleih VCUB in Bordeaux

V3